Олександр Герчик (народився 13 вересня 1971 року у Одесі) — професійний трейдер, засновник освітньої платформи Gerchik Trading Ecosystem, автор книг про трейдинг та біржову торгівлю. Один з найбезпечніших трейдерів за версією Mojo Wall Street Warriors (США) та учасник документального серіалу HBO «Воїни Волл-стріт».

Життєпис 
Олександр народився 13 вересня 1971 році у місті Одеса, де прожив до 1993 року.

Освіта 
1986—1989 році Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій.

199З-1995 .

Кар'єра 
У 1993 році Олександр переїхав до батька у США і одразу почав працювати: посудомийником, різноробом, агентом з нерухомості, таксистом.

У 1998 році вивчився на брокера, отримав ліцензії 7, 55 і 63 серії та влаштувався помічником трейдера у компанію Worldco.

У 2000 році заробив трейдингом перші $2 млн.

У 2003 році став керуючим партнером брокерської компанії Hold Brothers LLC (на той момент входила до трійки найбільших у США). Під керівництвом Олександра компанія стала членом Нью-Йоркської фондової біржі.

У 2006 році американський телеканал MOJO HD зняв про Олександра і ще 6-ти трейдерів документальне реаліті-шоу. Олександра обрали героєм першого сезону за рекомендаціями людей з індустрії.

Освітня діяльність 
У 2008 році почав безкоштовно навчати людей трейдингу та видавати успішним студентам власні кошти під управління.

У 2016 році запустив перший онлайн-курс «Трейдинг від А до Я». За 2016—2022 рік його пройшли більше 5000 студентів.

У 2017 році відбувся перший виїзний семінар у Чорногорії. З того часу щороку компанія проводить 4-5 заходів по всьому світу: Алмати, Маямі, Франкфурт, Дубай, Київ.

У 2020 навчання пройшли більше 20 000 студентів із 20 країн світу.

У 2022 році компанія проводить ребрендинг та називається Gerchik Trading Ecosystem. Це освітня платформа, що поєднує дистанційне та очне навчання, семінари, онлайн-журнал та бібліотеку знань для тих, хто хоче навчитись трейдингу.

Публікації 
Олександр Герчик є автором та співавтором таких книг:
 «Біржовий Грааль, або Пригоди трейдера Буратіно» (рос. "Биржевый Грааль, или Приключения трейдера Буратино)  (Баланс Бизнес Букс, 2012) ISBN 978-966-415-049-8
 «Біржа для блондинок» (рос. «Биржа для блондинок», у співавторстві з Т. Лукашевич) (Интеллектуальная Литература, 2016) ISBN 978-5-9614-5527-4, 978-5-9614-6222-7, 978-5-907394-57-5
 «Курс активного трейдера». Купуй, продавай, заробляй (рос. «Курс активного трейдера. Покупай, продавай, зарабатывай»)  (Альпина Паблишер, 2018) ISBN 978-5-9614-2374-7

Примітки